Nyemo peut correspondre à  :

Xian de Nyêmo, comté ou xian du Tibet
Nyêmo (village), village du Tibet